

Toponyme 
 Spall, municipalité allemande située dans le land de Rhénanie-Palatinat et l'Arrondissement de Bad Kreuznach.

Patronyme 
 Timothy Spall (né en 1957), acteur britannique ;
 Rafe Spall (né en 1983), acteur anglais ;
 Robert Spall (1890-1918), militaire.

Homonymie
Homonymie de patronyme